Капитан Джек Воробе́й () — главный герой киносерии «Пираты Карибского моря», созданный сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио. Роль исполняет Джонни Депп. Впервые он появляется в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003), затем — в фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007), «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).В «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» капитан Джек Воробей предполагался его создателями как второстепенный персонаж. Создателей серии фильмов вдохновил тематический парк «Пираты Карибского моря», находящийся в Диснейленде. В 2006 году, когда парк был обновлён, к программе добавили персонажа по имени «Капитан Джек Воробей».
Его характер и особенности придумывал сам Джонни Депп, основываясь на характере и особенностях гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса.

Персонаж также стал героем серии книг «Пираты Карибского моря: Джек Воробей», которая описывает его приключения в юности; этот герой также появляется в серии видеоигр «Пираты Карибского моря».

В контексте фильмов Джек — член «Братства пиратских баронов семи морей». Не чужд вероломству, выживает больше благодаря остроумию и умению вести переговоры, чем благодаря оружию и силе; предпочитает избегать чересчур опасных ситуаций и дерётся лишь в случае необходимости. Вначале Воробей разыскивает свой корабль «Чёрная жемчужина», похищенный его бывшим старпомом Гектором Барбоссой, затем пытается избежать выполнения своей части сделки с морским дьяволом Дэйви Джонсом в ходе борьбы с Ост-Индской торговой компанией.

 Фильмы 

 Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины 
Впервые капитан Джек Воробей появляется в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», первой части серии. Он прибывает в Порт-Ройял в поисках корабля. Несмотря на спасение губернаторской дочки Элизабет Суонн (Кира Найтли), его сажают в темницу за пиратство. В эту ночь корабль под названием «Чёрная Жемчужина» атакует Порт-Ройал, и команда похищает Элизабет. Капитан «Жемчужины» Гектор Барбосса (Джеффри Раш) отчаянно пытается собрать все золото ацтеков, из-за которого он и его подручные навлекли на себя проклятие. Одна из монет находится у Элизабет. Уилл Тёрнер (Орландо Блум), влюбленный в Элизабет, освобождает Джека, чтобы тот помог ему найти и спасти Элизабет. Они реквизируют корабль «Перехватчик» и отправляются на Тортугу, а затем на остров Исла-де-Муэрта, где держат Элизабет. Барбосса хватает их и оставляет Элизабет и Джека на необитаемом острове, а Уилла забирает с собой, потому что ему нужна его кровь для снятия проклятья.

Джека и Элизабет спасает британский корабль во главе с командором Норрингтоном (Джек Дэвенпорт). Джек заключает с ним сделку, обещая доставить его к «Черной Жемчужине». Во время финальной битвы на Исла-де-Муэрта Джек крадет проклятую монету, которая делает его бессмертным, и сражается с Барбоссой. Он стреляет в Гектора пулей, которую хранил для него десять лет. Уилл разрушает проклятие своей кровью, и Барбосса умирает.
Воробья арестовывают и затем приговаривают к смерти. Уилл пытается спасти его, но их быстро ловят. Но Элизабет вступается за них обоих, Уилла освобождают, а Джек убегает, упав с крепостной стены в море. Его спасает команда «Черной Жемчужины», и пираты снова признают его капитаном.

Впечатлённый умом и ловкостью пирата, командор Норрингтон даёт ему «денёк форы».

 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 
В сиквеле, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), Воробей разыскивает сундук мертвеца Дэйви Джонса, который поможет ему править морями и спасти себя. Тринадцать лет назад Воробей заключил сделку с морским дьяволом Дэйви Джонсом (Билл Найи) — Джонс сделал Джека капитаном «Черной Жемчужины», взамен тот через указанное время отдаст ему душу — Джек обязан прослужить сотню лет на корабле Джонса «Летучий Голландец», или же кракен убьет его. В сундуке Джонса хранилось его сердце, которое Джек мог использовать против Джонса и сделки. Лорд Катлер Беккет (Том Холландер) из Ост-Индской Торговой компании желает заключить свою собственную сделку с Джеком и забрать его компас, затем он отправляет Уилла Тёрнера на его поиски. Уилл находит Джека и его команду прячущимися от кракена на острове Пелегосто.

Они спасаются, но Джонс находит их и требует выполнить условия сделки. Джек отказывается, мотивируя это тем, что пробыл капитаном всего два года до свержения его Барбоссой, но Джонс отвергает этот аргумент, так как все эти годы Джек звал себя «капитаном Джеком Воробьем». Джек оставляет Уилла на борту Голландца как одну из ста душ в обмен на душу Джека и отправляется на Тортугу, чтобы набрать остальных. Обнаружив на Тортуге Элизабет и спившегося Джеймса Норрингтона, Джек убеждает Элизабет, что она сможет спасти Уилла, найдя сундук Джонса. Он использует магию своего компаса, чтобы найти остров, где хранится сундук. Уилл также прибывает туда, украв у Джонса ключ от сундука. Уилл желает получить компас и освободить отца — пленника Джонса, Норрингтон желает заполучить сердце для Беккета, чтобы вернуть его милость. Во время битвы сердце Джонса похищает Норрингтон и передает его Беккету. Кракен атакует «Жемчужину», Джек решает сбежать, но возвращается и ранит кракена. Команда убегает с корабля, но Элизабет Суонн пользуется тем что Джек в неё влюблен, соблазняет и приковывает Джека к кораблю, и кракен отправляет его и корабль в тайник Дэйви Джонса на морское дно.

Тиа Дальма предлагает Уиллу, Элизабет и команде отправиться на край света, чтобы спасти Воробья, и они соглашаются. Для этого она оживляет Гектора Барбоссу.

 Пираты Карибского моря: На краю света 
В третьей части франшизы, Пираты Карибского моря: На краю света (2007), сердцем Дэйви Джонса владеет Беккет, и в альянсе с Джонсом он представляет большую угрозу для пиратов. Они организуют собрание Братства лордов семи морей. Джек Воробей — член Братства, перед смертью он не успел передать песо — идентификационный предмет члена Братства — своему последователю. Собранные вместе песо могут освободить морскую богиню Калипсо.

Гектор Барбосса сопровождает команду в тайник Дэйви Джонса, используя карты сингапурского пирата Сяо Фэня. После того как они находят Джека, он придумывает способ вернуться из тайника в мир живых — перевернуть корабль на закате. На совете пиратов они встречают Элизабет Суонн, которую Сяо Фэнь перед смертью сделал пиратским бароном. Её избирают королевой пиратов, когда Джек нарушает обычай (во время выборов Короля все пираты всегда голосовали за себя, голоса были всегда равны, потому короля не было). Во время шторма, созданного освобожденной Калипсо — Тиа Дальмой, Джонс наносит смертельную рану Уиллу, а Джек использует руку Уилла, чтобы пронзить сердце Джонса. Таким образом он делает Тёрнера новым капитаном «Летучего голландца». Вместе «Голландец» и «Чёрная Жемчужина» уничтожают корабль Беккета.

В конце фильма Барбосса оставляет Джека и Джошами Гиббса на Тортуге, снова украв «Чёрную Жемчужину». Но Джек заранее вырезал из карты Барбоссы центр, где указан путь к Источнику Молодости, и на небольшой лодке он отправляется за ним.

 Пираты Карибского моря: На странных берегах 
Джонни Депп исполнил роль в четвёртом фильме. Фильм описывает путешествие Джека к Источнику Молодости.

…Капитан Джек Воробей встречает женщину из своего прошлого (Анжелика) которая в него влюблена, и использует её, чтобы добраться до источника Молодости. Когда она силой заставляет его взойти на борт корабля «Месть Королевы Анны», под командованием Эдварда Тича, также известного как Чёрная Борода (Иэн Макшейн), Джек понимает, что оказался в неожиданном приключении, и не знает, кого бояться больше: Чёрную Бороду или её. В конце Джек решает бросить Анжелику на необитаемом острове на погибель.

 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар, и его мертвецы. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
В этом ему помогают сын Элизабет и Уилла - Генри Тёрнер, которому нужен трезубец для освобождения отца от Летучего Голландца, девушка-учёный Карина Смит, которую все считают ведьмой, и его старый знакомый - капитан Гектор Барбосса, который, как выясняется, является отцом Карины.

 Другие появления 
Вне фильмов Джек Воробей появился в видеоигре 2006 года Kingdom Hearts II, где был озвучен Джеймсом Арнольдом Тейлором в английской версии и Хироаки Хиратой в японской. Также герой появился в других видеоиграх: «Легенда Джека Воробья», где был озвучен Джонни Деппом, в адаптации фильма «Пираты Карибского моря: На краю света» и разных версиях игры «Пираты Карибского моря: На краю света», где был озвучен Джерардом Батлером. Герой также был озвучен Джерардом Батлером в «Пираты Карибского моря Online».

Иронически упоминается в песне "Джек Воробей" ("Пираты Карибского моря") российской фолк-метал группы Infornal FuckЪ.

Ранняя история Джека в книге Pirates of the Caribbean: The Complete Visual Guide повествует, что он был рожден на корабле во время тайфуна в Индийском океане, и его учил фехтовать итальянец.
Роб Кидд написал серию книг о Джеке Воробье под названием «Пираты Карибского моря: Джек Воробей», повествующих о приключениях Джека и его команды на борту корабля Barnacle, их битвы с сиренами, русалками и взрослыми пиратами, ищущими сокровища. Первая книга, «Надвигающийся шторм», вышла 1 июня 2006 года.

Первый полный роман-приквел описывает историю Джека и Ост-Индской Торговой компании, происходящую за 14 лет до событий фильмов. Книга «Пираты Карибского моря: Цена свободы» писательницы А. К. Криспин рассказывает о 25-летнем Джеке, когда он работал капитаном на Ост-Индскую Торговую компанию, под эгидой Катлера Беккета. Роман длиной более 600 страниц вышел 17 мая 2011 года.

 Концепция и создание 

 Создание персонажа 

Во время написания сценария к фильму «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной Жемчужины“» Тед Эллиотт и Терри Россио предполагали, что Джек станет второстепенным персонажем. Продюсеры видели его как молодого Бертa Ланкастерa.
Воробей показан «этичным» пиратом в отличие от Барбоссы. Его мотивы часто непонятны, и является ли он хорошим или плохим — решать зрителям.
Уиллу Тёрнеру Джек говорит, что пират может быть хорошим человеком, как отец Уилла Билл Тёрнер.

После успеха «Проклятия Чёрной Жемчужины», задача по созданию сиквела, по словам Вербински, была такова: «Вы не хотите фильм только о Джеке Воробье. Это всё равно, что пить молочный коктейль с чесноком. Он слишком острый, и нужно много мужчин… Давайте не дадим им слишком много Джека. Это всё равно, что слишком много десерта или слишком много хорошего». События с людоедами были добавлены, чтобы показать, что он в опасности везде — и на море, и на суше.

«Пираты Карибского моря: На краю света» был создан, чтобы вернуться назад к деталям персонажей. В частности, Воробей стал несколько безумен после одиночества в тайнике Дэйви Джонса и теперь желает бессмертия.
Воробей борется со своей честностью и нравственностью, ведь именно она стала причиной его смерти во втором фильме.
К концу части «На краю света» Воробей отправляется к фонтану молодости.
Продюсер Джерри Брукхаймер и новый режиссёр фильма Роб Маршалл продолжили эту историю в четвёртом фильме.

 Джонни Депп 

Джонни Депп думал о съемках в семейном фильме и посетил студию «Дисней», когда услышал о готовящейся адаптации тематического парка «Пираты Карибского моря» в фильм. Депп был рад возродить старый голливудский жанр, кроме того, его радовала необычность сценария — команда не искала сокровища, а наоборот, хотела вернуть их, чтобы избавиться от проклятия. Кроме того, традиционный в таких фильмах «мятеж» уже произошёл.
10 июня 2002 года Депп прошёл кастинг.

При первом прочтении Депп удивил других исполнителей и съёмочную группу своей эксцентричной манерой исполнения роли. Почитав о пиратах XVIII-го века, Депп увидел их сходство с современными рок-звёздами и решил сделать своего персонажа похожим на Кита Ричардса. Вербински и Брукхаймер были уверены в Деппе, отчасти потому, что Орландо Блум должен был играть персонажа в духе Эррол Флинна. Деппу также принадлежит фраза в конце фильма — «Теперь достигнем этого горизонта», которую сценарист фильма назвал своей любимой. Исполнительные продюсеры Дисней были смущены выступлением Деппа, его спросили, был ли его персонаж геем или же был пьян. Майкл Эйснер даже сказал: «Он губит фильм!». Депп ответил: «Этот выбор делаю я. Вы знаете, как я работаю. Так что доверяйте мне». У многих исполнение Деппа вызвало сомнение, потому что он был необычным актёром для студии.

Выступление Деппа было высоко оценено кинокритиками. Алан Моррисон посчитал его «Выше всяких похвал… С точки зрения движений и слов это — мастер-класс комедийного выступления». Роджер Эберт также нашёл выступление «оригинальным в каждом атоме. Никогда ни в одном фильме не было такого пирата или просто человека… по его поведению видны долгие репетиции.» Эберт также одобрил Деппа как создателя персонажа. Несмотря на то, что фильм ему не понравился, критику Кеннету Турану понравился Джек Воробей, но Марк Кермод написал, что это была одна из худших работ Деппа. Депп получил премию «Screen Actor’s Guild» за роль Джека Воробья и также был номинирован на Золотой глобус и на премию «Оскар» в номинации «Лучший актёр», первую в его карьере.

Джонни Депп вернулся как Джек Воробей в 2006 году в фильме Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, это был первый раз, когда актёр снялся в сиквеле. Эрик Уэсп сказал: «В первом фильме он играл дурака, который скрывал в себе великого пирата, а в этом — великий пират, скрывающий в себе трусливого дурака». К съемкам «На краю света», Питер Треверс сказал, что было доказано, что «действительно может быть слишком много хорошего». Тем не менее, Депп получил награду MTV Movie Award, и также был номинирован на Золотой глобус, который тогда выиграл Саша Барон Коэн за роль Бората Сагдиева в фильме «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». За своё выступление в «На краю света» Депп выиграл MTV Movie Award за лучшее комедийное выступление, а также People's Choice Award и «Kids' Choice Award».

 Макияж и костюм 
Джонни Депп носил парик, чтобы изобразить дреды, которые, по его мнению, подходили к облику пиратов XVIII-го века. Кроме банданы, Воробей носил в волосах несколько предметов (Кит Ричардс любил коллекционировать разные предметы во время гастролей). Среди предметов был и пиратский песо. Глаза Воробья густо насурьмлены (под влиянием кочевников, с которыми Депп сравнивал пиратов), а также Депп носил контактные линзы, которые работали как солнечные очки. У Воробья несколько золотых зубов, два из них принадлежат Деппу. Депп забыл их удалить во время съемок «Проклятия Чёрной Жемчужины» и решил оставить на время съемок сиквелов. Из-за всех аспектов выступления Деппа Дисней был серьёзно обеспокоен сохранностью его зубов. Воробей носит тонкую двойную бородку. Сначала для двух кос бородки были использованы провода, но затем они были убраны, потому что, когда Депп ложился, косы торчали вверх. Воробей также имеет несколько татуировок и печать пирата на правой руке под татуировкой воробья, а также ожог на левой и два пулевых ранения на груди (показывает их Элизабет в вырезанной сцене на необитаемом острове). В фильме «На краю света» одна из «реинкарнаций» Джека во время работы на корабле раздета до пояса, и хорошо видно спину, полностью украшенную татуировками.

Депп сотрудничал с костюмером Пенни Роуз во время работы над внешностью персонажа, готовя треугольную шляпу как знак Джека Воробья — ни одному персонажу в серии фильмов нельзя было носить треугольную шляпу, это делало Джека уникальным. В сцене, где шляпа падает в воду, была использована резиновая версия. Деппу нравилось носить один и тот же костюм всю серию, особенно легкий твидовый пиджак, и он должен был носить сапоги без носка или пятки в сценах на пляже. Ни один из костюмов во время «Проклятия Чёрной Жемчужины» не сохранился, что дало возможность создать жесткие льняные рубашки для трюков. Роуз было трудно найти создателей пояса Воробья в Турции. Воробей носит дополнительный ремень в сиквелах, потому что Деппу понравилась новая пряжка, которая не подходила к первому поясу.

Оружие Воробья подлинное, XVIII века. Его шпага из 1740-х годов, а пистолет из 1760-х. И то, и другое было сделано в Лондоне. Депп использует два пистолета, один из них — резиновый. Оба сохранились после производства первого фильма. Магический компас также сохранился после сиквелов. Компас не работает как обычный, стрелку заставляли вращаться с помощью магнита. Воробей носит четыре кольца, два из которых принадлежат Деппу. Депп купил зелёное кольцо в 1989 году, а золотое — копия 2400-летнего старого кольца, которое Депп дал команде, хотя оригинал позднее был украден. Двум другим Депп придумал предысторию : золотое чёрное кольцо украдено у вдовы, которую соблазнил Джек Воробей, а зелёное кольцо дракона напоминает о его приключениях на Дальнем Востоке. Среди других идей Деппа было ожерелье из человеческих пальцев, которое носил Воробей на острове Пелегосто, и скипетр, похожий на скипетр, которым владел один из друзей Деппа.

В течение трилогии Воробей проходит физическую трансформацию. В «Проклятии Чёрной Жемчужины» Воробей подвергает себя проклятию, чтобы сразиться с бессмертным Барбоссой. Сцены, где он выглядит как скелет, снимались без него, этот образ создали аниматоры. В «На краю света» Джек галлюцинирует, представляя себя в качестве всей команды Дэйви Джонса, в том числе вросшим в стену и инкрустированным ракушками. Режиссёр Гор Вербински заметил, что конструкция сохранила образ Воробья, и отклонил изначальную конструкцию, которая изображала Воробья старше на 100 лет.

 Характеристика 

По словам сценаристов Теда Эллиотта и Терри Россио, Воробей использует остроумие и обман для достижения своих целей, предпочитая решать споры словами, а не силой. Он ходит в немного развязной манере, говорит расслабленно и машет рукой жестом Туко Рамиреса из фильма «Хороший, плохой, злой».

Несмотря на то, что Барбосса не особо его уважает (что доказывается именем обезьянки — Джек), Воробей — шустрый, расчетливый и умный. Он обманывает командора Норрингтона и его команду,  реквизировав их корабль «Перехватчик». В это время за ним наблюдает лейтенант Гровс (Грег Эллис), который говорит: «Самый удалой пират из тех, что я видел». Норрингтон сам соглашается с этой похвалой, в таком контрасте к тому, что он сказал раньше — «Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал». Именно Джек расшифровал кажущуюся непонятной карту в третьем фильме, в то время как другие всё ещё пытались понять, как вернуться в реальный мир. Когда Совет Братства был созван, но пиратские бароны не могли прийти к согласию, бороться с Армадой Катлера или нет, Джек предложил выбрать короля пиратов, чтобы тот принял решение. Каждый проголосовал за себя, и только он проголосовал за Элизабет Суонн, сделав её королём, и таким образом выполнил свою цель — начать войну.

Когда был смертельно ранен Уилл Тёрнер, он отказался от своей мечты стать бессмертным, проткнув сердце Джонса, и позволяет Уиллу сделать это, тем самым спасая ему жизнь. Обычно он предпочитает стратегию переговоров грубой силе и настраивает своих врагов друг против друга. В действительности, Воробей чрезвычайно опытный фехтовальщик (он легко сражался с Дэйви Джонсом, а также Уиллом Тёрнером), но использует дипломатию во время боя. Он объясняет: «Чем биться, лучше договориться. Нужен только весомый довод». Он вызывает на переговоры и отговаривает врагов от их намерений, убеждая их увидеть общую картину, как он убедил Гектора Барбоссу повременить со снятием проклятия до битвы с морской пехотой. Он часто использует сложные слова, чтобы осмеять врагов, и предполагается, что его пацифизм — одна из причин, по которой Барбосса и команда подняли бунт. В первом фильме Барбосса сказал: «Вот поэтому ты и потерял Жемчужину, Джек. Легче обыскивать мёртвых людей».

Джек Воробей сам создал себе репутацию. Во время рассказа Гиббса о его побеге с острова на морских черепахах Воробей приукрасил историю, утверждая, что веревка была сделана из волос на его спине, в то время как на самом деле Воробей бежал с острова, заключив сделку с контрабандистами (ведь ни одна черепаха не выдержала бы вес даже среднестатистического человека или собаки и погибла). Видеоигра «Легенда Джека Воробья» опирается на эти небылицы, в том числе на побег из порта Нассау без единого выстрела. В сценарии фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» говорится, что Воробей избежал казни в Порт-Ройяле, схватив двух попугаев и улетев. Джонни Депп сказал, что пираты похожи на рок-звезд тем, что их слава опережает их, что объясняет то, что Воробей имеет огромное самомнение. Воробей также предпочитает обращение «Капитан Джек Воробей» и часто прощается так: «Этот день вы навсегда запомните как день, когда вами чуть не был схвачен капитан Джек Воробей!», которое иногда комедийно обрывается. Когда Норрингтон говорит о нём: «Вы самый жалкий пират из тех, о которых я слышал», Джек отвечает: «Но все же вы обо мне слышали!» В удаленной сцене «Чёрной Жемчужины» Воробей размышляет о том, каково быть «бессмертным капитаном Джеком Воробьем», в течение третьего фильма он ищет бессмертия, хотя его отец капитан Тиг предупреждает, что это может стать ужасным проклятием. Воробей также размышляет: «Капитан Джек Воробей, последний пират», когда Ост-Индская компания преследует всех пиратов.

Несмотря на героизм, у Джека есть и тёмная сторона. Когда Джек согласился отправить Джонсу 100 душ в обмен на свою свободу, Дэйви спросил его, сможет ли он жить, приговорив сотню душ к вечной службе на корабле. После недолгих сомнений Воробей весело отвечает: «Да! Это по мне». Однако затем он говорит Гиббсу: «Я замарался, как никогда», и очевидно, что он не имеет это в виду в буквальном смысле. Он беспечно убегает, не выполнив сделку с Анна-Марией, Дэйви Джонсом и другими пиратскими баронами. Сяо Фэнь, пиратский барон Сингапура, говорит о нём с ненавистью. В момент трусости Джек сбегает с корабля, оставив команду(это единственное доказательство того что он не шутил об "собственном кодексе" который он упомянул в третьем фильме что "он иногда может и вступить в бой, а потом отступить"), когда их атакует кракен, но затем мораль заставляет его вернуться. Воробей заявляет, что он — человек слова, и удивляется, когда люди сомневаются в его честности; на его счету нет убийства и других крупных преступлений,.

Депп частично списал персонаж с Pepé Le Pew. Воробей заявляет, что имеет «интуицию и знание женской натуры», хотя после всех его романов у женщин остаются плохие воспоминания о нём. Его бывшие, Скарлетт и Жизель, постоянно дают ему пощечины. Его остроумие легко привлекает женщин. Режиссёр Гор Вербински заметил особое отношение Джека к своему кораблю, когда он гладит рулевое колесо. «Черная Жемчужина» описывается как единственный корабль, способный обогнать «Летучего Голландца». Далее это продолжается в третьем фильме, когда Джек и Барбосса борются за капитанство, меряясь длинами подзорных труб; в удалённой сцене они также сражаются за штурвал. Воробей говорит, что «море — его единственная любовь», Тайник Дэйви Джонса показан как пустыня, которая символизирует личный «ад» Воробья.

У Джека также плохо с личной гигиеной. У него отвратительный запах изо рта. Воробей сбрасывает Уилла с корабля, дыхнув на него. Наконец, Джек обладает ненасытной жаждой рома, которая может сбить его магический компас, указывающий на то, чего он хочет больше всего.

 Семья и отношения 
Отец Джека, капитан Тиг (сыгран Китом Ричардсом), является хранителем пиратского кодекса. Он так же чудаковат, как и сын (аллюзия на тот факт, что Депп списал образ Джека именно с Ричардса). Он впервые появляется в третьем фильме, где его роль ограничена консультацией по поводу выбора пиратского короля. Однако, как показано, к нему с почтением и страхом относятся даже пиратские бароны. Также показано, что мать Джека давно умерла и Тиг носит с собой её засушенную голову (он её показал, когда Джек спросил, как поживает мама). Доброе и вежливое поведение Джека по отношению к Тигу показывает его как любящего сына. В четвёртом фильме Тиг появляется эпизодически, спасая Джека от солдат короля. Здесь Воробей впервые назвал Тига «папой» (хотя неясно, что случилось с его мамой ещё до того, как Тиг сделал из неё талисман, чтобы помнить её со времен, когда он был в Индии (по мнению фаната), где и родился Джек Воробей).

В четвёртом фильме также выясняется, что Джек когда-то имел связь с Анжеликой — как оказалось, дочерью самого капитана Чёрной Бороды. Они вновь встречаются в Лондоне и Анжелика принуждает его взойти на корабль своего отца — «Месть Королевы Анны», чтобы добраться до источника вечной молодости. Джек не знает, кого ему бояться больше — знаменитого пирата или же свою давнюю подругу. В конце Джек уплывает, оставив Анжелику одну на необитаемом острове с пистолетом и единственной пулей в нём, которую она потратила, пытаясь убить Джека.

 Влияние 
Когда «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» собрал больше  в мире, Иэн Натан сказал о популярности Воробья: «Пиратам, франшизе, нужно было просто подняться вверх». Журнал Empire оценил выступление Джонни Деппа как 74-ю «вещь, которая потрясла этот мир», а затем назвал его 8-м среди лучших персонажей всех времен. Опрос более 3000 человек показал, что Джек Воробей был самым популярным костюмом на Хеллоуин 2006 года, a в 2007 году опрос, проведенный сайтом Internet Movie Database, показал, что Воробей стал вторым по популярности героем экшена после Индианы Джонса. Капитан Джек Воробей стал самой популярной ролью Деппа.

По словам Шона Эберсона, популярность персонажа объясняется тем, что «негодяй, чьи случайные приступы совести позволяют зрителям принять его со всеми недостатками, сыгранный таким актёром, как Депп, владеет каждой сценой, в которой фигурирует». Леонард Мальтин заявил, что Джек беззаботен и не принимает себя всерьез. Воробей попал в список IGN в десятку лучших кинопреступников, за то что он «живет для себя и волен делать что угодно и, черт возьми, это радует. Это делает для аудитории очень романтичным такого преступника, как капитан Джек Воробей''».

Награды и номинации 
Джонни Депп получил (и был номинирован) за роль капитана Джека Воробья многочисленные награды:

Проклятие Чёрной жемчужины 
Награды:
 Премия Empire Awards за лучшую мужскую роль,
 Премия Irish Film and Television Awards лучшему интернациональному актёру,
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль

Номинации:
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия BAFTA за лучшую мужскую роль
 Премия ассоциации кинокритиков США за лучшую мужскую роль
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
 Премия онлайн-кинокритиков США за лучшую мужскую роль
 Премия «Сатурн» лучшему киноактёру
 Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль — кинофильм

Сундук мертвеца 
Награды:
 Премия Empire Award за лучшую мужскую роль
Номинации:
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
 Премия National Movie Awards за лучшую мужскую роль

На краю света 
Награды:
 Премия Kids’ Choice Awards любимому актёру
 Премия MTV Movie Awards за лучшее комедийное исполнение
 Премия Rembrandt Award лучшему интернациональному актёру

Номинации:
 Премия National Movie Awards за лучшую мужскую роль
 Премия Teen Choice Awards лучшему актёру экшна

На странных берегах 
Номинации:
 Премия Teen Choice Awards за лучшее исполнение фантастического персонажа

Примечания

Ссылки 

 Джек Воробей на сайте Internet Movie Database
 Джек Воробей на сайте Пираты Карибского моря вики
 Пираты Карибского моря 4 Онлайн

Персонажи Пиратов Карибского моря
Персонажи компьютерных игр
Персонажи Kingdom Hearts
Вымышленные капитаны
Вымышленные мужчины
Вымышленные персонажи, страдающие раздвоением личности
Трикстеры
Воскресшие персонажи
Персонажи, заключившие сделку с дьяволом
Вымышленные фехтовальщики
Вымышленные тюремные беглецы
Джонни Депп